Клаусура 2011 () — вторая половина 68-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2010/11) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 4—5 мая, а ответные состоялись 7—8 мая.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 12 мая, а ответные состоялись 15 мая.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 19 мая, а ответный состоялся 22 мая.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2010/2011 на rsssf.com 

2011
Мексика
Спорт в Мексике в 2011 году